Castrejón de la Peña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrejón de la Peña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Castrejón de la Peña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar